Кевін Джеймс ЛаБрі (; 5 травня 1963, Пенетангуішин, Канада) — канадський вокаліст, учасник американського прог-метал гурту Dream Theater з 1991 року. Також учасник проекту True Symphonic Rockestra.

Сайд-Проекти 
 Winter Rose - Winter Rose (1989)
 Fates Warning - Parallels (1991)
 Various Artists - Working Man: Rush Tribute (1996)
 Various Artists - Dragon Attack: Tribute To Queen (1997)
 Explorers Club - Age Of Impact (1998)
 Shadow Gallery - Tyranny (1998)
 Various Artists - Encores, Legends and Paradox: ELP Tribute (1999)
 Mullmuzzler - Keep It To Yourself (1999)
 Various Artists - Tie Your Mix Down: Tribute to Queen (2000)
 Leonardo - The Absolute Man (2001)
 MullMuzzler - MullMuzzler 2 (2001)
 Frameshift - Unweaving the Rainbow (2003)
 Tim Donahue - Madmen and Sinners (2004)
 Ayreon - The Human Equation (2004)
 James LaBrie - Elements of Persuasion (2005)
 Henning Pauly - Babysteps (2006)
 TSR - Concerto in True Minor (2008)
 Rosewell Six - Terra Incognita: Beyond The Horizon (2009)

Dream Theater
Прогресивний метал
Канадські музиканти
Канадські співаки